Il mastino di Baskerville – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1902
 Il mastino di Baskerville – film del 1939 diretto da Sidney Lanfield
 Il mastino di Baskerville – film per la televisione del 1983 diretto da Douglas Hickox
 Il mastino di Baskerville – film per la televisione del 2000 diretto da Rodney Gibbon

Pagine correlate 
Il mastino dei Baskerville (disambigua)